Улица Дегтярёва — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Улица Дегтярёва — улица в посёлке Борисково Приволжского района Казани. 
Улица Дегтярёва — улица в Пятигорске.
 В Санкт-Петербурге:
 Улица Дегтярёва — улица в историческом районе Большая Охта.
 Улица Дегтярёва — улица в Ломоносове.
 Улица Дегтярёва — улица в Челябинске.

См. также 
 Дегтярёвская улица